Een alternatieve naam voor de Heilige Lans
 Spear of Destiny (band), een Britse rockband
 Spear of Destiny (computerspel), een computerspel uit 1992